Плачка () — село в Болгарии.

Село расположено в Северно-Центральном районе Болгарии и входит в состав общины Дряново Габровской области. Село находится в 170 километрах на северо-запад от Софии.

Политическая ситуация 
Плачка подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Дряново — Иван Илиев Николов (независимый) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Село Плачка
 Статистика населения

Сёла Габровской области